Amblytropis är ett släkte av bladmossor. Amblytropis ingår i familjen Daltoniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Amblytropis